Caxangá (chapéu)
 Caxangá (jogo)
 Caxangá (crustáceo)
 Caxangá (Recife), bairro
 Avenida Caxangá

Ver também

Desambiguação